Leave It Alone – EP dei NOFX del 1995
Leave It Alone – singolo di Hayley Williams del 2020